Airedale bezeichnet

 eine Landschaft in England, die mit dem Tal des Aire zusammenfällt
 Airedale Terrier, eine Hunderasse

Orte:
 Airedale (Kentucky), im Lee County, Vereinigte Staaten
 Airedele (Maryland), im Saint Mary’s County, Vereinigte Staaten
 Airedale (Neuseeland)
 Airedale (Castleford), Vorort von Castleford, West Yorkshire, England

Sonstiges:
 Airedale Academy, West Yorkshire, England
 Airedale General Hospital, Bezirkskrankenhaus in West Yorkshire, England
 Beagle Airedale, britisches Sportflugzeug
 Blackburn Airedale, britisches einmotoriges Flugzeug (1924)
Siehe auch:
 Baron Airedale